Рождение Венеры из пены морской — сюжет многих произведений искусства, в том числе картин:

 «Рождение Венеры» — картина Сандро Боттичелли, 1482—1486.
 «Рождение Венеры» — картина Франсуа Буше, ок. 1760.
 «Рождение Венеры» — картина Доминика Энгра, 1808—1848.
 «Рождение Венеры» — картина Эжена-Эммануэля Амори-Дюваль, 1862.
 «Рождение Венеры» — картина Александра Кабанеля, 1865.
 «Рождение Венеры» — картина Адольфа Бугро, 1879.
 «Рождение Венеры» — картина Жана-Леона Жерома, 1890.
 «Рождение Венеры» — картина Одилона Редона, 1912.